Vinca (geslacht), wetenschappelijke naam van het geslacht maagdenpalm
Vinça, gemeente in Frankrijk
Vinča, plaats in Servië